Richard Dombi – calciatore e allenatore di calcio austriaco, attaccante
 Rudolf Dombi – canoista ungherese
 Tibor Dombi – ex calciatore ungherese, centrocampista